Светлогорский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Россия 
 Светлогорский сельсовет — Туруханский район, Красноярский край.
 Светлогорский сельсовет — Шатковский район, Нижегородская область.

Украина 
 Светлогорский сельский совет — Криничанский район, Днепропетровская область.
 Светлогорский сельский совет — Кобелякский район, Полтавская область.